Il Campionato francese di rugby a 15 1899-1900 fu vinto dal Racing club de France che sconfisse lo SBUC in finale.

Il rappresentante delle squadre di provincia fu il SBUC, vincitore del campionato della Garonne. In semifinale il F.C. Lyon rinunciò a disputare la partita contro il Racing. Lo Stade bordelais sconfisse il S.O.E. Toulouse per abbandono della partita mentre conduceva per 6-0 avendo tre infortunati e contestando il gioco rude degli avversari.

Partecipanti 
Gli otto partecipanti furono i vincitori dei campionati regionali:

campione di Parigi: Racing club di Francia
campione del Nord-Ovest: Le Havre Athletic Club
campione del Centro-Ovest: Vélo Sport Chartrain
campione del Sud-Est: Football Club de Lyon
campione delle Alpi: Stade grenoblois
campione del Sud: Stade Olympien des Étudiants de Toulouse 
campione del Sud-Ovest: Stade Bordelais Université Club
campione del Litorale: Olympique de Marseille.

Tabellone
Olympique de Marseille e Racing club di Francia ammessi direttamente al secondo turno
Mentre i club del Sud_Ovest si affronteranno nel terzo turno-

La finale 
 Sistema di punteggio: meta = 3 punti, Trasformazione=2 punti.Punizione e calcio da mark=  3 punti. drop = 4 punti.

Note

Altri progetti